Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Mężczyzn 2018 – jedenaste mistrzostwa Oceanii w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Oceania Rugby mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się wraz z turniejem żeńskim w dniach 9–10 listopada 2018 roku w Suvie. Zawody służyły także jako kwalifikacja do innych turniejów.

W finale Fidżi pokonało po dogrywce Nową Zelandię, Australijczycy niespodziewanie w meczu o trzecie miejsce ulegli zaś Samoańczykom. Zespół Tonga zyskał awans do dwóch turniejów obecnej edycji World Rugby Sevens Series oraz wraz z reprezentantami Wysp Cooka do turnieju kwalifikacyjnego kolejnego sezonu.

Informacje ogólne 
W połowie września 2017 roku ogłoszono, że Fidżi będzie gościć mistrzostwa Oceanii przez kolejne trzy lata.

W rozegranym na ANZ Stadium w Suvie turnieju wzięło udział trzynaście reprezentacji, które rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym w ramach czterech grup – trzech trzy- i jednej czterozespołowej – po czym po dwie czołowe z każdej z nich awansowały do ćwierćfinałów. Stawką mistrzostw prócz medali był również awans do nowozelandzkich i australijskich zawodów sezonu 2018/2019 World Rugby Sevens Series oraz dwa miejsca w kwalifikacjach do sezonu 2019/2020 dla najwyżej uplasowanych – nie licząc mających status core team Fidżi, Nowej Zelandii, Samoa i Australii – drużyn tych zawodów.

Zawody były transmitowane w Internecie. Najtańsze jednodniowe wejściówki kosztowały 5, a dwudniowe 7 F$.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Oceanii w rugby 7
2018 w rugby union
2018 w Oceanii
Rugby union na Fidżi
Sport w Suvie
Fidżi w XXI wieku